Lee Hye-in (1995) – attrice sudcoreana
 Lee Hye-in (1995) – schemitrice sudcoreana